Benjamin Bonzi era il detentore del titolo, ma è stato eliminato al secondo turno da Jenson Brooksby.

In finale Jenson Brooksby ha sconfitto Tejmuraz Gabašvili con il punteggio di 2-6, 6-3, 6-0.

Teste di serie 

  Prajnesh Gunneswaran (primo turno)
  Benjamin Bonzi (secondo turno)
  Marc-Andrea Hüsler (secondo turno)
  Liam Broady (semifinale)

  Jay Clarke (primo turno)
  Brayden Schnur (primo turno)
  Cem İlkel (quarti di finale)
  Peter Polansky (primo turno)

Qualificati 

  Mirza Bašić (primo turno)
  Jack Draper (primo turno)

  Lucas Miedler (semifinale)
  Ryan Peniston (primo turno)

Alternate 

  Vít Kopřiva (primo turno)

Ranking protetto 

  Jenson Brooksby (campione)

  Julien Cagnina (primo turno)

Wildcard 

  Alec Beckley (primo turno)
  Vaughn Hunter (primo turno)

  Khololwam Montsi (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

PotchOpen II 2021